Gfrill ist der Name zweier Ortschaften in Südtirol (Italien):

 Gfrill (Tisens), Fraktion der Gemeinde Tisens
 Gfrill (Salurn), Fraktion der Gemeinde Salurn